Een pekelzonde is een oude kleine zonde, die iemand niet zwaar wordt aangerekend. Het is vaak niet meer dan een vervelende gewoonte. Wie af en toe een extra koekje uit de trommel pakt, begaat een pekelzonde.

Het begrip pekelzonde zou een verbastering zijn van het Latijnse 'peccatillum', het verkleinwoord van 'peccatum' dat zonde betekent. In de Engelse taal wordt voor een pekelzonde de term 'peccadillo' gebruikt.

Etymologie